Yalova (provincie), een provincie van Turkije
Yalova (district), een district in deze provincie
Yalova (stad), de hoofdstad van deze provincie en dit district